

Codici 
 A91 – codice ECO della difesa olandese, apertura degli scacchi

Strade 
 A91 – autostrada italiana Roma – Fiumicino